Das Nationale Olympische Komitee Fiji Association of Sports and National Olympic Committee wurde 1949 gegründet und 1956 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten 37 Sportler aus Fidschi drei olympische Medaillen erringen (2 × Gold, 0 × Silber und 1 × Bronze).

Mannschaftsmedaillen 
 Rio de Janeiro 2016, 7-er Rugby: Gold, Herren
 Apisai Domolailai, Jasa Veremalua, Jerry Tuwai, Josua Tuisova, Kitione Taliga, Leone Nakarawa, Masivesi Dakuwaqa, Osea Kolinisau, Samisoni Viriviri, Savenaca Rawaca, Vatemo Ravouvou, Viliame Mata
 Tokio 2020, 7-er Rugby: Gold, Herren
 Josua Vakurunabili, Iosefo Masi, Kalione Nasoko, Jiuta Wainiqolo, Asaeli Tuivuaka, Meli Derenalagi, Vilimoni Botitu, Waisea Nacuqu, Jerry Tuwai, Semi Radradra, Aminiasi Tuimaba, Napolioni Bolaca, Sireli Maqala
 Tokio 2020, 7-er Rugby: Bronze, Frauen
 Lavena Cavuru, Raijieli Daveua, Sesenieli Donu, Laisana Likuceva, Rusila Nagasau, Ana Maria Naimasi, Alowesi Nakoci, Roela Radiniyavuni, Viniana Riwai, Ana Roqica, Vasiti Solikoviti, Lavenia Tinai, Reapi Ulunisau

!Medaillengewinner
Fidschi